Raymondiellus är ett släkte av skalbaggar. Raymondiellus ingår i familjen Raymondionymidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Raymondiellus